Storer steht für:

 Storer Broadcasting, US-Rundfunkunternehmen
 Storer College, ehemaliges schwarzes College in West Virginia

Storer ist der Familienname folgender Personen:
 Arthur Storer (~1648–1686), amerikanischer Astronom

 Bill Storer (1867–1912), englischer Cricketspieler
 Christopher Storer, US-amerikanischer Regisseur, Drehbuchautor und Filmproduzent
 Clement Storer (1760–1830), US-amerikanischer Politiker
 David Humphreys Storer (1804–1891), US-amerikanischer Fischkundler 

 Horatio Robinson Storer (1830–1922), US-amerikanischer Arzt, Abtreibungsgegner und Numismatiker
 Johann Christoph Storer (~1620–1671), deutscher Maler
 John Storer (Philanthrop) (1796–1867), US-amerikanischer Kaufmann und Philanthrop 
 John Storer (1858–1931), britischer Organist und Komponist
 John Humphreys Storer (1859–1935), US-amerikanischer Rechtsanwalt, Projektentwickler, Immobilienfachmann und Philanthrop
 Kyle Storer (* 1987), englischer Fußballspieler 
 Michael Storer (* 1997), australischer Radrennfahrer

 Sara Storer (* 19??), australische Country-Sängerin
 Thomas Storer (~1571–1604), englischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Storer-Riff, Riff vor der Südküste Südgeorgiens, Südatlantik
 Mount Storer, Berg im Enderbyland, Antarktika
 Stohrer, Störer